Арна́в (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Тараскон-сюр-Арьеж. Округ коммуны — Фуа.

Код INSEE коммуны — 09016.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 211 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 130 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 98 активных работали 91 человек (48 мужчин и 43 женщины), безработных было 7 (2 мужчины и 5 женщин). Среди 32 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж